Поселко́вый совет (поссовет) — единица административного деления в некоторых государствах постсоветского пространства.

Как правило, в субъектах Российской Федерации поселковые советы включают один посёлок городского типа и административно подчинённый ему один или несколько населённых пунктов. В некоторых субъектах Российской Федерации (Республика Хакасия, Брянская область, Оренбургская область) статус поселкового совета тождественен статусу сельсоветa. Реже поселковый совет может быть образован посёлком сельского типа.

Поселковые советы на Украине () являются органами местного самоуправления поселковых общин.

Источники 
 Закон Удмуртской Республики от 19 октября 2006 г. № 46-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Удмуртской Республики» // Известия Удмуртской Республики. № 185. 2006.
 Закон Республики Хакасия от 5 мая 2004 г № 20 «Об административно-территориальном устройстве Республики Хакасия» // Вестник Хакасии. № 22. 2004.
 Закон Брянской области от 5 июня 1997 г. № 13-З «Об административно-территориальном устройстве Брянской области» // Брянская неделя. № 40. 2004
 Закон Оренбургской области от 11 июля 2007 г. № 1370/276-IV-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Оренбургской области» // Южный Урал. № 134—135. 2007.

Административные единицы